Рьельс-и-Вьябреа (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 26,53 км². Население — 3868 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны